Il doppio del torneo di tennis Fortaleza Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Kratzmann e Roger Rasheed che hanno battuto in finale Christer Allgårdh e Maurice Ruah 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Nicolás Pereira (primo turno)
 Andrew Kratzmann /  Roger Rasheed (Campioni)

 Ricardo Acioly /  Luis Lobo (semifinali)
 Christer Allgårdh /  Maurice Ruah (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortaleza Challenger 1992